gevlekt borsthaartje
 zwart borsthaartje
 zwartsprietborsthaartje